Натан Маркович Злотников (26 октября 1934, Киев — 26 декабря 2006, Москва) — русский поэт и переводчик.

Биография 
Окончил Киевский политехнический институт (1956). Награждён медалью. Лауреат премии Союза писателей Удмуртской АССР им. Ф. Васильева (1982). Член Союза писателей СССР (1969), Союза писателей Москвы.

Работал в отделе поэзии журнала Юность, затем заместитель главного редактора.

Автор пятнадцати сборников стихов, а также сборника авторских стихов «Не разомкнуть объятий милых».

Похоронен на Введенском кладбище (21 уч.).

Произведения

Поэзия 
 Мосты: Стихи. М., 1964
 Единственный дом: Стихи. М., 1968
 Ночные стрельбы: Стихи. М., 1973
 Забытая музыка: Стихи. М., 1974
 Морозное облако: Книга стихотворений. М., 1977 (Новинки «Современника»)
 Запоздалая благодарность: Книга стихотворений. М., 1979
 Судьба: Стихи и пер. с удмуртского языка. Ижевск, 1981
 Наивный охотник: Стихи. М., 1981
 Весы справедливости: Стихотв. М., 1984

Переводы 
 Гасанзаде, Нариман Алимамед оглы. М., 1973
 Абылкасымова, Майрамкан. Этой весной цветов много. М., 1979

Примечания

Ссылки 
 

Поэты России
Поэты СССР
Переводчики России
Переводчики СССР
Русские поэты
Похороненные на Введенском кладбище
Выпускники Киевского политехнического института